Инцлинген — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Инцлинген — так называемый замок на воде в немецкой общине Инцлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг.